Рёль () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Рёль () — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале.